Shiver puede referirse a:

Shiver, una canción de la banda británica Coldplay.
Shiver, primer sencillo del álbum Counting Down the Days de la cantante australiana Natalie Imbruglia.